Haskins ist der Familienname folgender Personen:

 Caryl Parker Haskins (1908–2001), US-amerikanischer Entomologe und Wissenschaftsmanager 
 Charles Homer Haskins (1870–1937), US-amerikanischer Mediävist
 Chris Haskins (≈1940–2016), britischer Jazzmusiker 
 Christopher Haskins, Baron Haskins (* 1937), britischer Geschäftsmann und ehemaliges Mitglied der Labour Party
 Clem Haskins (* 1943), US-amerikanischer Basketballspieler
 Dennis Haskins (* 1950), US-amerikanischer Schauspieler
 Don Haskins (1930–2008), US-amerikanischer Basketballtrainer
 Dwayne Haskins (1997–2022), US-amerikanischer Footballspieler
 Kittredge Haskins (1836–1916), US-amerikanischer Politiker
 Lee Haskins (* 1983), britischer Boxer
 Sam Haskins (1926–2009), südafrikanischer Fotograf
 Sarah Haskins-Kortuem (* 1981), US-amerikanische Triathletin
 Taylor Haskins (* 1971), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Tyler Haskins (* 1986), US-amerikanischer Eishockeyspieler

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Haskins (Iowa)
 Haskins (Ohio)
 Haskins Crossing (Georgia)

Siehe auch:
 Haskin